Yolanda z Ligne (Yolande Marie Jeanne Charlotte de Ligne; * 6. května 1923, Madrid) je kněžna z rodu Ligneů a arcivévodkyně rakouská.

Rodina 
Byla druhou dcerou Evžena, knížete z Ligne a jeho manželky princezny Philippine de Noailles. Její otec byl belgický ambasador v Indii (1947-1951) a poté ve Španělsku (1951-1958).

Manželství a děti 
Dne 17. ledna 1950 se v Château de Belœil v Belgii vdala za arcivévodu Karla Ludvíka Habsbursko-Lotrinského syna posledního rakouského císaře Karla I. a jeho manželky Zity Bourbonsko-Parmské. Spolu měli čtyři děti:
 Rudolf (* 17. 11. 1950) ∞ 1976 baronesa Hélène de Villenfagne de Vogelsanck (* 1954)
 Alexandra (* 10.7. 1952) ∞ 1984 chilský ambasador Héctor Riesle Contreras (* 1943)
 Karel Kristián (* 26. 8. 1954) ∞ 1982 princezna Marie Astrid Lucemburská (* 1954)
 Marie Constance (* 19.10. 1957) ∞ 1994 kníže František Josef Auersperg-Trautson (* 1954)

Tituly a oslovení 
 6. května 1923 - 17. ledna 1950: Její Výsost princezna Yolanda z Ligne
 17. ledna 1950 - dosud: Její císařská a královská Výsost arcivévodkyně Yolanda Rakouská, císařská princezna rakouská, královská princezna uherská a česká

Vývod z předků

Reference 

Ligneové
Habsbursko-lotrinská dynastie
Rakouské princezny
Narození 6. května
Narození v roce 1923
Narození v Madridu
Žijící lidé
Ženy